Сидамо — кушитский язык народа сидамо, распространённый на юго-западе Эфиопии, в районе озёр Абая и Ауаса.

Введение 
В англоязычной литературе упоминаются названия Sidaama, Sidama, Sidamigna или Sidaminya и Sidamic.

Согласно справочнику Ethnologue, сходство лексики с некоторыми близкородственными языками таково: 64 % с алаба, 62 % с камбата, 53 % с .

Социолингвистика 
По количеству говорящих сидамо является пятым языком в Эфиопии. По состоянию на 2007 год как первым языком сидамо владеет 2 980 тыс. чел. и 101 тыс. — как вторым.. Абсолютное большинство носителей языка моноязычны. Вторым языком носители сидамо чаще всего называли амхарский, затем оромо и волайта.

С середины 70-х годов XX в. велась деятельность по созданию алфавита для данного языка. В правление Менгисту создавалась письменность на основе геэза. После свержения коммунистического режима предпочтение было отдано письменности на основе латинского алфавита. Начиная приблизительно с 1994 года язык преподаётся в школах, однако уровень грамотности остаётся низким и по сей день: порядка 20 % по данным Ethnologue.

Сведения о диалектологии сидамо крайне скудны и противоречивы, а потому и ненадёжны. Одни свидетели полагают, что диалектные различия несущественны. Другие — утверждают обратное. Правдоподобно выглядит картина, на которой выделяется ядро из 5-6 достаточно близких друг к другу диалектов и 2 противопоставленных ему наречия: yanase, на котором говорит один из северных кланов, географически обособленный от главной сидамской общины, и диалект гончаров haadiiččo, презрительно/снисходительно относящихся к членам остальных кланов.

Традиционно среди более чем 60 этнических групп Эфиопии принято выделять группу южных народностей, к которой относят и сидамо, однако она считается несколько обособленной от остальных народов зоны ОНЮЭ. Сидамцы почти со всех сторон окружены этногруппами оромо,  и омотских .

Типологическая характеристика

Степень свободы выражения грамматических значений 
Язык высокосинтетический с элементами аналитизма.

Характер границы между морфемами

Формальная фузия 
Ярких примеров формальной фузии на стыке основы и грамматических аффиксов язык почти не обнаруживает. Так, фузия основы существительного с плюральным показателем в большинстве случаев представляет собой сингармонизм самого правого согласного основы с согласным ; однако имеются и исключения (см. пример 14):

Семантическая фузия 
Семантическая фузия присутствует, но является далеко не абсолютной.

Беглый обзор:

Более подробный анализ мы произведём, ориентируясь на [Плунгян 2011] и претендуя всё же лишь на приблизительную обрисовку ситуации. Из нижеприведённых таблиц следует, что в сидамо фузия и агглютинация представлены приблизительно в равной степени.

Существительное

Глагол

Тип ролевой кодировки в предикации 
Языком используется номинативно-аккузативная стратегия кодирования глагольных актантов. Агенс при переходном глаголе (A), а также агенс (Sa) и пациенс (Sp) при одноместном непереходном глаголе маркируются номинативом. Пациенс при переходных глаголах (P) маркируется аккузативом.

Примеры:

А, P:

Sa:

Sp:

Локус маркирования

Посессивное маркирование 
Посессивное маркирование выражается на зависимых посредством генитивного суффикса:

Также имеются серии посессивных суффиксов:

Маркирование в предикации 
Сидамо придерживается зависимостной стратегии кодирования отношений подлежащего и дополнений. В то же время согласование по лицу и числу с подлежащим может быть распознано как шаг в сторону вершинной стратегии:

Порядок слов 
Базовым, но не единственным возможным порядком слов в сидамо является SOV:

Язык допускает и другой порядок слов — OSV — маркирующий подлежащее, находящееся в фокусе внимания говорящего:

О допустимости какого-либо ещё порядка слов грамматика, лёгшая в основу настоящей статьи, не сообщает.

Некоторые особенности 

Сидамо весьма близок к языкам алтайского типа тем, что:
 в нём отсутствует префиксация и тенденции к её появлению весьма скромны (отрицательный проклитический показатель di=)
 язык высокосинтетический
 фузия и кумуляция представлены весьма умеренно, распространён сингармонизм (см. примеры выше)
 посессивное маркирование может выражаться как на посессоре, так и на обладаемом

Письменность 
Письменность для сидамо на эфиопской графической основе была создана европейскими миссионерами в начале 1930-х годов для перевода Библии. В конце 1970-х годов правительством Эфиопии на той же графической основе была разработана стандартизированная письменность для сидамо, на которой началось обучение в школе, выпуск литературы и др. В начале 1990-х годов по решению местных активистов была создана письменность сидамо на латинской основе, которая в настоящее время является единственной используемой для этого языка.

Алфавит сидамо:

Долгие гласные на письме передаются удвоением букв для парных кратких: aa [aː], ee [eː], ii [iː], oo [oː], uu [uː].

Старый алфавит сидамо:

Сокращения 
 1 — первое лицо
 2 — второе лицо
 3 — третье лицо
  — аккузатив
  — аддитив
  — аллатив
  — каузатив
  — генитив
  — датив-локатив
  — показатель определённости
  — эпентеза
  — женский род
  — императив
  — 
  — мужской род
  — «модифицированное» существительное (один из словоизменительных типов сидамо)
  — отрицательный показатель
  — номинатив
  — множественное число
  — посессив
  — «презентный» перфектив
  — 
  — имя собственное
  — единственное число
  — простой перфектив
  — показатель числовой неопределённости
 = — граница клитики и морфологического слова
 — — легко устанавливаемая граница между морфемами
 . — размытая или отсутствующая граница между морфемами и, как следствие, кумулятивное выражение либо а) нескольких грамматических категорий, либо б) семантики основы с некоторой грамматической или деривационной категорией

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Анбесса Теферра (1984) "Sidamo verb morphology, " B.A. thesis, Addis Ababa University. Addis Ababa.
 Anbessa Teferra. 2000. "A grammar of Sidaama, " Докторская диссертация. Jerusalem, Israel: The Hebrew University.
 Cerulli, Enrico (1938) La Lingua e la Storia del Sidamo (Studi Etiopici II). Rome: Istituto per l’Oriente.
 Марсель Коэн (1927) "Du verbe sidama (dans le groupe couchitique), " Bulletin de la Société de la Linguistique de Paris 83: 169—200.
 Gasparini, Armido (1978) Grammatica Practica della Lingua Sidamo. Awasa (Mimeographed: 127 pp.).
 Moreno, Martino Mario (1940) Manuale di Sidamo. Milan: Mondadori.
 Gasparini, Armido (1983) Sidamo-English dictionary. Bologna, Italy: E.M.I.
 Hudson, Grover (1989) Highland East Cushitic Dictionary (Kuschitische Sprachstudien 7). Hamburg: Buske.
 Sileshi Worqineh and Yohannis Latamo (1995) Sidaamu-Amaaru-Ingilizete Afii Qaalla Taashsho [Сидамо-амхарско-английский словарь]. Awasa: Sidaamu Zoone Wogattenna Isporte Biddishsha.

Языки Эфиопии
Кушитские языки